Arkansas, savezna država u južnom dijelu SAD-a
 Arkansas (rijeka), rijeka u SAD-u
 Quapaw (Arkansa, Arkansas), jedno od Siouan plemena, Indijanaca iz skupine Dhegiha, s ušća rijeke Arkansas 
 Santsukhdhi (Arkansaw), jedna od tri bande Osage Indijanaca uz rijeku Arkansas, zovu se i Santsukhdhi.